Атамбуа:

 Атамбуа — район в округе Белу, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе;
 Епархия Атамбуа — католическая епархия в Индонезия;
  — индонезийский художественный фильм (2012).